nowy cmentarz żydowski w Łodzi
 stary cmentarz żydowski w Łodzi